Pandemia COVID-19 w Chinach – pandemia zachorowań na ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2. Pierwsze przypadki nowej choroby wywołującej zapalenie płuc odnotowano w połowie grudnia 2019 roku wśród mieszkańców związanych z rynkiem zwierząt i owoców morza w Wuhanie. Następnie chińscy naukowcy zidentyfikowali nowego koronawirusa, który okazał się podobny pod względem sekwencji genetycznej do wirusa SARS wywołującego ostry zespół oddechowy. Wirus ten najprawdopodobniej pochodził od zwierzęcia sprzedawanego na lokalnym rynku spożywczym.

Wirus rozprzestrzenił się na inne chińskie prowincje w pierwszej połowie stycznia 2020. Rozwój zakażeń ułatwiało przemieszczanie się ludności podczas chińskiego nowego roku.

23 stycznia miasta Wuhan i Huanggang jako pierwsze zostały poddane kwarantannie. W początkowym okresie ograniczenia w przemieszczaniu dotknęły ok. 20 milionów osób. 20 lutego Bank Ludowy Chin „postanowił zmniejszyć oprocentowanie, jakie płacą chińscy przedsiębiorcy i konsumenci w bankach i zdecydował się na cięcie stóp procentowych”. W Hongkongu zamknięto szkoły do 20 kwietnia. W związku z zamknięciem szkół, edukacja szkolna w Chinach kontynentalnych i Hongkongu prowadzona jest zdalnie za pośrednictwem telewizji publicznej i Internetu. 29 lutego w Chinach spadł indeks PMI. 2 marca z powodu spadku zakażeń zamknięto pierwszy z 16 tymczasowych szpitali w Wuhanie zbudowanych w związku ze zwiększoną wcześniej liczbą zachorowań; tego samego dnia w Chinach dokonano pierwszego przeszczepu płuc osoby zakażonej koronawirusem.

10 października 2020 odnotowano ponad 85 tys. potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, z czego ponad 4 tys. zgonów. Reakcja chińskiego rządu obejmowała strategię COVID-Zero, która miała na celu wyeliminowanie transmisji wirusa w kraju i umożliwienie wznowienia normalnej działalności gospodarczej i społecznej. Pod koniec 2020 podjęto dalsze działania w celu ożywienia chińskiej gospodarki, poprzez tworzenie miejsc pracy i rekordowy wzrost handlu międzynarodowego, chociaż konsumpcja detaliczna była nadal wolniejsza niż przewidywano.

Wskaźniki infekcji wzrosły w 2022, a 3 kwietnia 2022 Chiny zgłosiły 13 146 nowych przypadków COVID-19 w ciągu ostatnich 24 godzin, co było najwyższą jednodniową liczbą nowych przypadków od tzw. pierwszej fali w 2020. 4 kwietnia 2022 urzędnicy w Suzhou ogłosili, że w Changshu wykryto nową mutację wariantu Omikron.

Statystyki 
Liczby potwierdzonych przypadków zachorowań w Chińskiej Republice Ludowej, z podziałem na prowincje, miasta wydzielone i regiony autonomiczne, ukazywały się w raportach WHO od 21 stycznia do 15 marca 2020.

Zobacz też 
 pandemia COVID-19

Uwagi

Przypisy